Die Communauté de communes du Volvestre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 19. Oktober 2016 gegründet und umfasst 32 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Carbonne.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Volvestre (vor 2017) und
 Communauté de communes de Garonne et Louge.
Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Volvestre
Gegründet 2016